Гельмут Пеш () — німецький критик, ілюстратор, перекладач, письменник, один з провідних німецьких фахівців з творчості Толкіна. Народився в 1952 році в Менхенгладбасі. Вивчав англійську філологію, англійську мову і літературу, історію мистецтв і класичну археологію в університетах Кельна і Глазго. У 1981 захистив в Кельнському університеті дипломну роботу, присвячену фентезійній літературі, першу роботу такого роду, виконану в Німеччині.

Був науковим співробітником, займався редагуванням науково-фантастичної та фентезійної літератури, був начальником відділу у видавничій групі «Lubbe». Крім того, в області фентезі він відомий як ілюстратор, автор «географічних» карт до романів Д. Еддінгза і Е. Р. Еддінгтона, перекладач і автор декількох романів, написаних в посттолкіновській манері.

Письменник одружений, має доньку, живе в Кельні.

Твори

Серії 
 Трилогія Die Anderswelt
 Die Kinder der Nibelungen (1998)
 Die Kinder von Erin (1999)
 Die Kinder von Avalon (2001)
 Сага Die Elderland
 Die Ringe der Macht (1998) // Співавтор: Горст фон Альверден
 Die Herren der Zeit (2000)

Романи 
 1998 Die Kinder der Nibelungen
 1998 Die Ringe der Macht
 1999 Die Kinder von Erin
 2000 Die Herren der Zeit
 2001 Die Kinder von Avalon

Повісті 
 2001 Das Lied der Welle
 2001 Der Engel des Herrn

Есе 
 1984 J. R. R. Tolkiens linguistische Ästhetik
 1985 A Myth Retold: Towards a Rhetoric of Fantasy
 1985 Fantasy als literarische Spielform der Postmoderne
 1985 The Sign of the Worm: Images of Death and Immortality in the Fiction of E.R. Eddison
 1994 Science Fiction, Horror, Fantasy: Die modernen Genres der Phantastischen Literatur
 2000 König Artus: Legende und Wirklichkeit
 2001 Tolkien 2001: Eine Bestandsaufnahme
 2002 Der Heilige Gral und die Schätze Britanniens
 2005 Eine Welt aus Sprache: Zum Sprachbegriff bei J. R. R. Tolkien
 2005 Hic iacet Arturus: Die Artus-Mythen in der modernen Fantasy-Literatur
 2007 'Der gefährlichste Autor Brittaniens': Philip Pullman und C.S. Lewis
 2011 Die Wurzel des Bösen: Zum Begriff der ‘possessiveness’ bei Tolkien
 2012 Fantasy und Intertextualität: Methodenprobleme in der Genretypologie

Антології 
 1984 J. R. R. Tolkien: Der Mythenschöpfer
 1986 Marion Zimmer Bradley, Die Sterne warten [= Das große Marion Zimmer Bradley Buch]

Інші твори 
 1981 Fantasy: Theorie und Geschichte einer literarischen Gattung
 1994 Das Licht von Mittelerde
 2003 Elbisch — Grammatik, Schrift und Wörterbuch der Elben-Sprache J. R. R. Tolkiens
 2004 Elbisch — Lern- und Übungsbuch der Elben-Sprachen J. R. R. Tolkiens [= Elbisch für Anfänger: Lern- und Übungsbuch]
 2009 Das große Elbisch-Buch: Grammatik, Schrift und Wörterbücher der Elben-Sprachen J.R.R. Tolkiens mit Anhängen zu den Sprachen der Zwerge und Orks

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт письменника 
 Autorenprofil auf luebbe.de

Німецькі прозаїки
Автори фентезі Німеччини
Критики-фантастикознавці Німеччини
Художники-фантасти Німеччини
Уродженці Менхенгладбаха
Німецькі перекладачі
Джон Толкін
Німецькі літературознавці
Пеш